3. Европско првенство у рукомету за жене  одржано је у Холандији од 11. децембра до 20. децембра 1998. у организацији ЕХФ. Такмичење је одржано у Амстердаму (АМ) и Хертохенбос (ХЕ)

На првенству је учествовало 16 репрезентација, које су предтакмичењу биле подељене у две групе А и Б са по 6 екипа. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Две првопласиране из група унакрсно су играли полуфиналне мечеве (1А/2Б и 2А/1Б). Поражени су играли за треће место, а победнице за прво место, односно за првака Европе.

Остале екипе су према пласману у групама играле мечеве за пласман на првенству. Шестопласиране екипе су играле за 11, петопласиране за 9, четвртоплаиране за 7, трећепласиране за 5 место.

Предтакмичење

Група А - Амстердам

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б - Хертохенбос

Табела групе Б.

Полуфинални мечеви

Финални мечеви

Коначан пласман

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене
 Светско првенство у рукомету

Спољашње везе 
 Officiële website van de EHF

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Холандији
Спорт у Амстердаму
Рукомет у 1998.